Hövelmann steht für:

 Hövelmann, einen Getränkehersteller

Hövelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Gregor Hövelmann (1930–1986), deutscher Lehrer, Historiker und Archivar
 Holger Hövelmann (* 1967), deutscher Politiker (SPD), MdL Sachsen-Anhalt
 Jürgen Hövelmann (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Ulrike Hövelmann (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), MdBB